Jofré Llançol i Escrivà – nobile spagnolo di Xàtiva, Regno di Valencia
 José Luis Escrivá – economista e politico spagnolo
 Josemaría Escrivá de Balaguer – presbitero spagnolo, fondatore dell'Opus Dei
 Pedro Luis Escrivá – architetto e militare spagnolo al servizio di Carlo V d'Asburgo
 Vicente Escrivá – regista e sceneggiatore spagnolo